

Pessoas
Annette Kellerman
Martin Kellerman
Scott Kellerman Foley

Outros
23270 Kellerman
Ponte Luís Kellerman

Veja também
Kellermann

Desambiguações de sobrenomes